Localidades nos Estados Unidos
Whitaker (Pensilvânia)
 Whitaker (Indiana)
Whitaker (Kentucky)

Outros usos
7948 Whitaker, asteroide

Ou ainda
 Whitakers, cidade da Carolina do Norte, EUA